Jistota je nepochybování o něčem. Konkrétně může jít o:

právo
 Dražební jistota
 Jistota (zajištění závazků) – míra zajištění závazku
 Morální jistota – pojem kanonického práva procesního
 Právní jistota – zachovávání práva a zákonnosti

film
 Jistota (film) – český film z roku 1999

Související články 
 Kauce

Externí odkazy